From Her to Eternity é o álbum de estréia do Nick Cave and the Bad Seeds lançado em 1984. O título é um trocadilho ao livro e filme From Here to Eternity.

A maior parte do álbum foi gravado em Março de 1984 no Trident Studios em Londres. "Saint Huck", "Wings off Flies" e "A Box for Black Paul" foram gravadas no The Garden entre Setembro e Outubro de 1983.

A banda é vista tocando a faixa título em 1987 no filme Der Himmel Über Berlin de Wim Wenders. A performance foi gravada em Fevereiro de 1987 no Hansa Studio em Berlim.

Faixas
"Avalanche" (Leonard Cohen) – 5:13
"Cabin Fever!" – 6:11
"Well of Misery" – 5:25
"From Her to Eternity" – 5:33
"In the Ghetto" (Mac Davis) - 4:06 (Somente em CD)
"The Moon Is in the Gutter" – 2:36 (Somente em CD)
"Saint Huck" – 7:22
"Wings off Flies" (Cave, Sutcliffe, Jim Thirlwell) – 4:06
"A Box for Black Paul" – 9:42
"From Her to Eternity" (Versão de 1987 que pertence ao filme Der Himmel Über Berlin) – 4:35 (Somente em CD)

Nota: O vinil original não continha as faixas "In the Ghetto" ou "The Moon Is in the Gutter", que eram os lados A e B, respectivamente, do single que foi lançado após a estréia do LP. A última faixa do CD, a versão de 1987 de "From Her to Eternity", também não aparece no LP original.'

As músicas
"Avalanche" é uma versão de uma música de Leonard Cohen.
"In the Ghetto" é uma versão da música interpretada por Elvis e composta por Mac Davis.
A letra de "Saint Huck" faz referência a Huckleberry Finn,  Odisseia'' e Elvis.

Ligações externas
From Her To Eternity no allmusic.com

Álbuns de Nick Cave and the Bad Seeds
Álbuns de estreia de 1984